Puchar Świata w skokach narciarskich w Lake Placid odbywa się od sezonu 1982/83. Pierwsze zawody wygrał dominator skoków w latach 80. Matti Nykänen. Po sezonie 1990/91 miejscowość na wiele lat zniknęła z kalendarza PŚ, ale powróciła do niego w sezonie 2022/23 po modernizacji skoczni.

11 lutego 2023 w Lake Placid odbył się pierwszy w historii PŚ konkurs duetów. Zakończył się on zwycięstwem reprezentantów Polski, którzy wyprzedzili Austriaków i Japończyków.

Medaliści konkursów PŚ w Lake Placid

Uwagi

Przypisy 

Lake Placid
Skoki narciarskie w Stanach Zjednoczonych
Sport w Lake Placid